Ел Гвако има више значења:

 Ел Гвако (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвако (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвако (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику